El término Andes (también, Los Andes y Andés) puede referirse, en esta enciclopedia:

Geología 

 La cordillera de los Andes, un sistema montañoso de América del Sur.

Lugares 

 Argentina
 Parque Los Andes, en la ciudad de Buenos Aires.
 Gobernación Nacional de Los Andes, nombre dado a una antigua división administrativa;
 Departamento Los Andes, en la provincia de Salta.

 Bolivia
 Provincia de Los Andes, en el Departamento de La Paz.

Chile
 Los Andes, ciudad capital de la Provincia de Los Andes, en la Región de Valparaíso.
 Provincia de Los Andes, en la parte este de la Región de Valparaíso, junto a La Cordillera de Los Andes.
 Departamento de Los Andes, predecesor de la provincia anterior.

Colombia
 Andes, municipio del suroeste del departamento de Antioquia;
 Los Andes, corregimiento del municipio de Santiago de Cali;
 Los Andes, municipio en el departamento de Nariño.

Italia
 Andes, antiguo pueblo actualmente llamado Borgo Virgilio, en la región de Lombardía, célebre por ser el lugar de nacimiento de Virgilio.

Estados Unidos
 Andes, aldea del condado de Delaware, estado de Nueva York.
 Andes, pueblo del condado de Delaware, estado de Nueva York.

Francia
 Andes, andecavos o andecavi, antiguo pueblo galo. 

Venezuela
 Estado Los Andes, antigua entidad federal venezolana integrada por los estados de Mérida, Trujillo y Táchira..
 Región de los Andes, división político-administrativa, que integra a los estados andinos de Mérida, Trujillo y Barinas.
 Los Andes, región natural de Venezuela, siendo esta una de las 9 regiones naturales de Venezuela, que agrupa a la sección venezolana de la cordillera de Los Andes.

Acrónimo 
 ANDES, la Asociación Nacional de Desarrollo de comestibles solidaridad, la red francesa de tiendas juntas.
 ANDES, Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, creada por el gobierno de Rafael Correa en 2009.

Universidades 
 Universidad de Los Andes de Colombia, de carácter privado y ubicada en Bogotá.
 Universidad de Los Andes de Venezuela, de carácter público y ubicada en Mérida.
 Universidad de los Andes de Chile, de carácter privado y ubicada en Santiago.
 Universidad Peruana Los Andes de Perú, de carácter privado y ubicada en Huancayo.

Deporte 

 Club Atlético Los Andes, club de fútbol de la ciudad de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires.

Publicaciones periódicas 
 Diario Los Andes, periódico de la ciudad de Mendoza, Argentina.
 Los Andes, diario editado en Puno.
 Diario Los Andes, periódico informativo local de la ciudad de Mérida, Venezuela.

Aerolíneas 

 Andes Líneas Aéreas, una aerolínea de la Argentina.
 ANDES Aerolíneas (Aerolíneas Nacionales del Ecuador), Aerolínea Ecuatoriana que cesó operaciones a mediados de los años 1990;

Dulces 

 Andes Chocolate Mints, mentas de chocolate producido por Tootsie Roll Industries, se hacen en Delavan, Wisconsin.

Aprendizaje 

 Andes physics tutor, sistema inteligente de tutoría diseñado para ayudar a los estudiantes para resolver problemas de la física.

Naval 

 Los Andes SS (1913), el transatlántico británico de la Royal Mail Steam Packet Company, de nombre Atlantis en 1930. RMS Andes (1939) y III de los Andes, otros buques de la misma empresa.
 ARA Los Andes, acorazado tipo monitor que sirvió a la Armada Argentina.

Zoología  

 Puede referirse al género de insectos Andes.

Andés

Lugares 

España
 Andés, en Asturias, España.

Deporte 

España
 Andés Club de Fútbol.